Qiantang – fiume della Cina orientale
 Qiantang – antico nome di Hangzhou